

Населені пункти та їхні частини
 Нова Руда — місто в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Нова Руда — гміна в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Нова Руда — село в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Нова Руда — село в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Нова Руда — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Нова Руда — частина села Шведи в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Нова Руда — осада в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки